Yui Yatyer (), de son vrai nom est une chanteuse pop thaïlandaise

Discographie 
 Yuei Pen Sao Laew Wan Raek Juea Luey ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 1 วันแรกเจอเลย (1995)
 Yuei Pen Sao Laew Loea Khee Taek Khee Taen ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 2 หล่อขี้แตกขี้แตน (1995)
 Yuei Pen Sao Laew Wan Raek Juea Luey ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 3 ขึ้นเอ๊า ขึ้นเอา (1995)
 Yuei Pen Sao Laew Lueak Miea Bok Maa ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 4 เลิกเมียบอกมา (1996)
 Yuei Pen Sao Laew Tieam Niew ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 5 เต็มเหนี่ยว (1996)
 Yuei Pen Sao Laew Rak Khon Loea Ngoa Khon Ruey ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 6 รักคนหล่อง้อคนรวย (1997)
 Yuei Pen Sao Laew Yoea Aa Rome ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 7 เหยื่ออารมณ์ (1997)
 Yuei Pen Sao Laew Phok Miea Ma Duea Ruea ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 8 พกเมียมาด้วยเหรอ (1997)
 Yuei Pen Sao Laew Hoa Hai Duea ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 9  ห่อให้ด้วย (1998)
 Yuei Pen Sao Laew Noo Chop Chop ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 10 หนูช๊อบชอบ (1998)
 Yuei Pen Sao Laew Mee Nee Mai Nia ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 11 มีหนี้ไหมเนี่ย (1999)
 Yuei Pen Sao Laew Khoe Noo Naa ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 12 ขอหนูนะ (2000)
 Tam Ha Khoo Man ชุด 13 ตามหาคู่หมั้น (2001)
 Joe Hua Jai ชุด 14 จอหัวใจ (2001)
 Phuea Khao Thang Nan ชุด 15 ผัวเขาทั้งนั้น (2002)
 Ja Road Mai Niea ชุด 16 จะรอดไหมเนี่ย (2002) 
 Rak Oaa Hai Roae Bap ชุด 17 รักอ้อให้รอแป๊บ (2003)
 Khad Khon Ru Jai ชุด 18 ขาดคนรู้ใจ (2003)
 Khon Thai Kluea Miea ชุด 19 คนไทยกลัวเมีย (2003)
 Sud Yod ชุด 20 สุดยอด (2004)
 Rak Kao Thee Khao Lueam ชุด 21 รักเก่าที่เขาลืม (2005)
 Man Tong Yang Nan See ชุด 22 มันต้องยังงั้นซิ (2005)
 Khon Thai Dueam ชุด 23 คนไทยเดิม (2006)
 Naa Taa Khun Khun ชุด 24 หน้าตาคุ้นคุ้น (2007)
 Phood Mai Kid ชุด 25 พูดไม่คิด (2008)
 Yuei Maa Laew Jaa ชุด 26 ยุ้ยมาแล้วจ้า (2010)
 Phee Klam Hua ชุด 27 ผีคลำหัว (2018)

Notes 

Chanteuse thaïlandaise
Naissance en février 1978
Naissance à Bangkok